Maîtrejean est un patronyme.

Patronyme
 Corinne Maîtrejean, escrimeuse (fleuret) française.
 Rirette Maîtrejean, anarchiste française.

Patronyme français